Норатус () — имя собственное.
 Норатус — старинное армянское село, расположено в Гехаркуникской области, в 4 километрах от города Гавар.
 Норатус — мыс в Армении, на западе центральной части озера Севан.
 Норатус — средневековое кладбище с большим количеством ранних хачкаров.